Il y a eu plusieurs batailles de l'Ourcq :
 la bataille de l'Ourcq (1814), durant la campagne de France (1814) ;
 la bataille de l'Ourcq (1914), durant la Première Guerre mondiale lors de la première bataille de la Marne ;
 la bataille de l'Ourcq (1918), durant la Première Guerre mondiale lors de la seconde bataille de la Marne.

Sources 

Homonymie de batailles